La route départementale 948, ou RD 948, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 148 dans la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 348 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 448, maintenant D 348, dans l'Essonne, le Loiret et le Cher, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 548 dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 648 dans les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Hautes-Alpes
 Routes de la Charente
 Routes du Cher
 Routes du Loiret
 Routes du Nord
 Routes des Pyrénées-Atlantiques
 Routes des Deux-Sèvres
 Routes de la Vendée
 Routes de l'Essonne

948